Зорянский сельский совет  (укр. Зорянська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Зорянский сельский совет — входит в состав Межевского района Днепропетровской области.
 Зорянский сельский совет — входит в состав Пятихатского района Днепропетровской области.
 Зорянский сельский совет — входит в состав Томаковского района Днепропетровской области.
 Зорянский сельский совет — входит в состав Красноградского района Харьковской области.
 Зорянский сельский совет — входит в состав Царичанского района Днепропетровской области.